Grey Gardens (1975), Amerikaanse documentairefilm uit 1975.
 Grey Gardens (2009), Amerikaanse televisiefilm uit 2009.